Lill-Vargtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Vargtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (2 ha)
Lill-Vargtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,

Se även
Vargtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn